6. Европско екипно првенство у атлетици 2015. у Другој лиги одржано је 20. и 21. јун 2015, на Стадиону Берое у Старој Загори у Бугарској. 

Учествовало је 8 репрезентација. Такмичило се у 40 атлетских дисциплина (20 за жене и 20 за мушкарце). За коначан пласман су се рачунали збирни резултати за обе конкуренције. 

Две првопласиране екипе  у следећој сезони играју у Првој лиги, а из лиге нико неће испати у Трећу лигу. Следеће сезоне лига ће се проширти за четири првопласиране екипе из Треће лиге, па ће као и Сиперлига и Прва лига имати 12 чланова.

Земље учеснице 

Репрезентације Мађарске и Словеније су у сезони 2014. испале из Прве лиге, а Кипар и Исланд су у овој сезони ушле у Другу лигу, као прошлогодишњи победници Треће лиге.

Сатница

Први дан

Други дан 

Времена су дата према локалном времену

Победници по дисциплинама

Мушкарци

Жене

Бодовна табела 
У овом такмичењу бодови се добијају према броју репрезентација у лиги и постигнутом пласману сваког појединца. Друга лига је имала 8 репрезентација, па је у свакој дисциплини победник добијао 8 бодова други 7 и тако до последњег који добија 1 бод. У случају да у неким дисциплинама репрезентације нису имале представника или они нису имали пласман из других разлог (одустао, дисквалификован и сл) бодови опет иду од 8 па до последњег учесника, остали немају бодове. Бодови мушких и женских дисциплина се сабирају за укупан пласман репрезентације.

Коначан пласман

Спољашње везе 
 Званични сајт ЕЕП 2015 на ЕАА 
 Званични сајт Друге лиге

Европско екипно првенство у атлетици 2015.